

Geografia
 Fornero – comune soppresso, attuale frazione del Comune di Valstrona

Persone 
 Elsa Fornero – economista e accademica italiana, Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel Governo Monti
 Giovanni Fornero – filosofo e scrittore italiano

Altro 
Legge Fornero